Йосиф може да се отнася за:
 Йосиф (Библия), личност от Стария завет, син на Иаков
 Йосиф Обручник, новозаветен светец, пастрок на Иисус Христос
 Йосиф I (български архиепископ) (9 век), първият български архиепископ
 Йосиф Ариматейски, сподвижник на Иисус Христос
 Йосиф Охридски (18 век), охридски архиепископ
 Йосиф I Български (1840-1915), български екзарх
 Йосиф (Хазария), владетел на Хазария

Кино 
 Йосиф, филм от 1995 г. от Италия, САЩ и Германия на режисьора Роджър Йънг